L'édition 2000 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Marcelo Ríos remporte le tournoi en simple en battant en finale Mariano Puerta. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Álex López Morón et Albert Portas s'imposent en finale face à Ivan Ljubičić et Lovro Zovko. Ils remportent chacun leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2000
2000 en Croatie
Tennis en juillet 2000